Stenodesmus är ett släkte av mångfotingar. Stenodesmus ingår i familjen Xystodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Stenodesmus